Пегги Шварц (; род. 4 сентября 1971 года, Берлин, ГДР) — фигуристка из Германии (ГДР), выступавшая в парном разряде. В паре с Александром Кёнигом она — бронзовый призёр чемпионата Европы 1988. В паре с Мирко Мюллером она — бронзовый призёр чемпионата мира 1998 и трёхкратная чемпионка Германии. В настоящее время работает тренером по фигурному катанию.

Спортивная карьера 
Фигурным катанием Пегги начала заниматься в 4 года. В 1985 году она встала в пару с Александром Кёнигом, в с которым под руководством тренера Хайди Штайнер стала чемпионкой ГДР и бронзовым призёром чемпионата Европы 1988 года. В 1990 году Шварц/Кёниг ушли от Штайнер к Кнуту Шуберту.

В 1994 году Пегги прервала карьеру из-за рождения сына, который родился 1 апреля 1995 года.

В мае 1996 года спортсменка возобновила тренировки, но уже в паре с Мирко Мюллером. С ним она трижды выигрывала чемпионат Германии, а на чемпионате мира 1998 года пара стала бронзовым призёром. В 2000 году Пегги завершила карьеру и перешла на тренерскую работу.

Результаты выступлений 
(с М. Мюллером)

(с А. Кёнигом)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — парное катание

Ссылки 

 Профиль на sports-reference.com 

Фигуристы ГДР
Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Тренеры по фигурному катанию Германии